Josep de Vilamala (17-18de eeuw), laatste president van de historische Generalitat de Catalunya
Joan Vilamala i Terricabras (1949), een zanger, schrijver en geschiedkundige
Clot de Vilamala, een ravijn in het massief van Montserrat